Torbay est une baie de l'Angleterre, au bord du comté de Devon.
 Torbay est une circonscription électorale britannique du Devon.
 Torbay est une municipalité canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
 '''Torbay est une localité de Nouvelle-Zélande.

Voir aussi